Круги:

Топоним

Белоруссия 
 Круги — деревня в Толочинском районе Витебской области.
 Круги — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Круги — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Круги — село в городском округе Егорьевск Московской области.
 Круги — посёлок в Троицком административном округе Москвы.
 Круги — река в Омской области.

Украина 
 Круги — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Круги — село в Вышгородском районе Киевской области.

Другое 
 Kroogi (Круги) — сайт творческого сообщества в рамках которого осуществляется распространение оцифрованных произведений.

См. также 
 Круг (значения)
 Круги Эйлера
 Круги Мора
 Муравьиные круги
 Каменные круги
 Круги кровообращения человека
 Круги на полях